Wayne Kramer – chitarrista statunitense
Wayne Kramer – sceneggiatore e regista sudafricano